Фират () — турецкая фамилия. Известные носители:
 Фырат, Бурак (род. 1993) — турецкий шахматист.
 Фырат, Денгир Мир Мехмет (1943—2019) — турецкий политик.
 Фырат, Энгин (род. 1970) — турецкий футбольный тренер.